Ентоні Петтіс () — американський спортсмен, професійний боєць змішаного стилю.
 Петтіс (округ, Міссурі) () — округ (графство) у штаті Міссурі, США